Succedette al fratello Boleslao II che era stato costretto ad andare in esilio. Ladislao sposò Giuditta, sorella dell'imperatore Enrico IV, divenendo in questo modo sostenitore della causa imperiale nella questione del regno di Polonia.

Di fatto rinunziò a tutti i diritti al trono, ma nonostante ciò i suoi figli Zbigniew e Boleslao governarono la Polonia dal 1102 al 1138.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Piast
Duchi di Polonia